nullptr — ключевое слово, введенное в C++11 для описания константы нулевого указателя. Её тип — std::nullptr_t.

nullptr является  литералом.

До введения nullptr для обнуления указателей использовался макрос NULL со значением 0 — целым типом. Это вызывало проблемы (например, при перегрузке функций). Тип nullptr — std::nullptr_t, что решает эти проблемы. Существуют неявные преобразования nullptr к нулевому указателю любого типа и к bool (со значением false), но не к целочисленных типам.

В целях обеспечения обратной совместимости константа 0 также может использоваться в качестве нулевого указателя.

void foo(char *);
void foo(int);

char *pc = nullptr;     // верно
int  *pi = nullptr;     // верно
bool   b = nullptr;     // верно. b = false.
int    i = nullptr;     // ошибка

foo(nullptr);           // вызывает foo(char *), а не foo(int);

Примечания 

Указатели
Нововведения стандарта C++11